Borak – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Kneževo
 Borak – wieś w Chorwacji, w żupanii splicko-dalmatyńskiej, w mieście Omiš
 Borak – jezioro położone jest w województwie lubuskim na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego w gminie Gubin
 Mali Borak – wieś w Serbii, w okręgu kolubarskim, w gminie Lajkovac
 Borak Brdo – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Novo Goražde
 Veliki Borak – wieś w Serbii, w mieście Belgrad, w gminie miejskiej Barajevo